Bruller ou Brüller est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Hélène Bruller (1968- ), dessinatrice française de bande dessinée ;
 Jean Bruller (1902-1991), écrivain et illustrateur français également connu sous le nom de plume de Vercors.